Новоукра́їнська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Новоукраїнка Кіровоградської області.

 Новоукраїнська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Новоукраїнська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Новоукраїнська вулиця — вулиця в місті Одеса.

Вулиці